Le XSN est une déclinaison du Xbox Live qui permet quant à lui d'avoir un classement mondial sur une gamme de jeu de sport estampillé Microsoft.
 XSN est le nom de l'extension d'un fichier sous InfoPath.